Публий Сатурей (; II век до н. э.) — римский политический деятель, один из народных трибунов 133 года до н. э.

Публий Сатурей был в числе противников другого трибуна того же года — Тиберия Гракха. В день решающего столкновения именно он нанёс Гракху первый удар ножкой скамьи, когда тот, поскользнувшись во время бегства, упал на трупы своих сторонников.

Сатурей действует в романе Милия Езерского «Гракхи».

Примечания

Литература 
 Thomas Robert Shannon Broughton, The Magistrates of the Roman Republic, New York 1951-1986
 Giovanni Niccolini, I fasti dei tributi della plebe, Mailand 1934

Персоналии по алфавиту
Родившиеся во II веке до н. э.
Народные трибуны